A Ferrari SF90 é o modelo da Scuderia Ferrari que competiu a temporada de 2019, foi pilotado por Charles Leclerc e Sebastian Vettel.

Curiosidades 
O monegasco Leclerc foi até a data o piloto mais jovem a pilotar uma Ferrari, com 21 anos.

Resultados na temporada 2019
{|
|valign="top"|

* Vice-campeão da temporada.

Carros de Fórmula 1 da Ferrari